Несколько кораблей ВМС США назывались USS Nautilus:

 USS Nautilus (1799) —12-пушечная шхуна (1799—1812);
 USS Nautilus (1838) — 76-футовая гидрографическая шхуна (1838—1859);
 USS Nautilus (SS-168) — подводная лодка типа «Нарвал» (1930—1945);
 USS Nautilus (SSN-571) — первая в мире атомная подводная лодка (1954—1980).

См. также 
 USS H-2 (SS-29) — подводная лодка типа H (1913—1930), называвшаяся Nautilus во время постройки;
 USS Nautilus II (SP-559) — 66-футовый сторожевой корабль (1917—1919);
 USS O-12 (SS-73) — подводная лодка типа O-11 (1917—1931), называвшаяся Nautilus во время арктической экспедиции 1931 года.